Unterhaltungssendung bezeichnet:

 Unterhaltungssendung im Hörfunk, siehe Radioshow
 Unterhaltungssendung im Fernsehen, siehe Fernsehshow